CNN puede referirse a:

Medios de comunicación 
 CNN, cadena de noticias estadounidense.
Relacionados
 CNN Airport Network, cadena de televisión satelital que emite noticias, e información meteorológica y de mercados en los aeropuertos.
 CNN Brasil, versión brasileña.
 CNN Center, la sede mundial de CNN.
 CNN Chile, versión chilena.
 CNN en Árabe, sitio web de noticias en árabe.
 CNN en Español, versión internacional en español.
 CNN International, canal internacional, en inglés.
 CNN Latino, versión en español para Estados Unidos.
 CNN México, sitio noticias por internet de ámbito local de México.
 CNN Türk, versión en turco.
 CNN-IBN, canal de televisión por cable o satélite de la India.
 CNNj, versión japonesa de CNN distribuida por Japan Cable Television. 
 CNN2, red de noticias, que luego cambió su nombre por HLN
No relacionado
 CNN+, canal temático español de televisión que emitía información las 24 horas del día.

Otros usos 
 Aeropuerto de Chulman-Nériungri, por su código IATA.
 Capone-N-Noreaga, grupo estadounidense de rap.